En religion l’armée céleste est l'armée créée par Dieu, appelée aussi Shemamphorash dans la kabbale. Voir Milice céleste.
 Dans l'univers Marvel de la société Marvel Comics, l’armée Céleste fait référence aux différentes venue sur terre d'un groupe d'entités extra-terrestre surpuissantes, les Célestes.